Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2019/20 enthält alle Spieler, die in der belgischen Mannschaftsmeisterschaft Interclubs 2019/20 im Schach mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während L’Echiquier Mosan und der S.C. Jean Jaurès mit je 15 eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei der Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez 25 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 226 Spieler zum Einsatz, von denen 14 keinen Wettkampf der ersten neun Runden versäumten. Punktbester Spieler mit 7,5 Punkten aus 10 Partien war Daniel Hausrath (Schachfreunde Wirtzfeld). Arthur Pijpers (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez) erreichte 7 Punkte aus 10 Partien. Je 6,5 Punkte erzielten Geert Van der Stricht (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez), Miguoel Admiraal (Schaakclub Wachtebeke) Ilja Zaragatski, Twan Burg und Kevin Noiroux, wobei Zaragatski 8 Partien spielte, Noiroux 9, Burg, Van der Stricht und Admiraal je 10. Insgesamt erreichten 19 Spieler 100 %, neben 13 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Thorsten Michael Haub (Schachfreunde Wirtzfeld) mit 6 Punkten aus 6 Partien, Iván Vallés Moreno, Samir Mohammad (beide Schachfreunde Wirtzfeld), Daniel Howard Fernandez, David Miedema (beide Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez) und Jonathan Dourerassou (Schaakclub Wachtebeke) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2019); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2019; ARU = Aruba, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Republik Moldau, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SYR = Syrien, TUR = Türkei, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Schachfreunde Wirtzfeld

L’Echiquier Mosan

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Schaakclub Wachtebeke

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

KSK Rochade Eupen-Kelmis

KSK 47 Eynatten

Koninklijke Brugse Schaakkring

Cercle d’Échecs Fontainois

Borgerhoutse SK

S.C. Jean Jaurès

Europchess

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 In der 10. und 11. Runde wurden insgesamt neun Wettkämpfe kampflos entschieden. Diese sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 In der 9. Runde stellte Europchess im Wettkampf gegen den Schaakclub Wachtebeke seine Mannschaft an den Brettern 7 und 8 in der falschen Reihenfolge auf. Gemäß Artikel 33 c der Wettkampfbestimmungen ist damit die Partie des zu tief eingesetzten Stephen Clark-Foulquier für Europchess als verloren zu werten, da dieser aber ohnehin verlor, blieb der Aufstellungsfehler ohne Folgen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)
 Daten der zwei letzten Runden beim belgischen Schachverband

Sport (Belgien)
Interclubs
Schach 2019
Schach 2020
Schach 2021